Bileck ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bileck (* 1926), österreichischer Gitarrist, Komponist und Kapellmeister
 Marvin Bileck (1920–2005), US-amerikanischer Maler und Illustrator
 Pam Bileck (* 1968), US-amerikanische Turnerin

Siehe auch:
 Bilek